Las XXIII Universiadas de Verano se han realizado en agosto de 2005 en la ciudad de Esmirna, en la costa occidental de Turquía.

Deportes

Medallero 
</noinclude>

Enlaces externos 
 Universiada Esmirna 2005

2005
Deporte en Esmirna
Eventos multideportivos en 2005
Deporte en Turquía en 2005